Issé est une commune française.
 Issé est une pastorale héroïque de André-Cardinal Destouches sur un livret d'Antoine Houdar de La Motte (1697).